Озёрное () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Абылайханского сельского округа. Код КАТО — 117033800.

География 
Село расположено в центральной части района, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Щучинск, в 25 километрах к югу от административного центра сельского округа — села Кызылагаш.

Абсолютная высота — 354 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: город Щучинск — на юго-востоке, аул Баянбай — на северо-западе.

Близ села проходит Трансказахстанская железнодорожная магистраль.

Население 
В 1989 году население села составляло 251 человек (из них казахи — 34%, русские — 32%).

В 1999 году население села составляло 336 человек (174 мужчины и 162 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 225 человек (117 мужчин и 108 женщин).

Улицы 
 ул. Бейбитшилик
 ул. Достык
 ул. Жагалау
 ул. Орталык

Решением акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района Акмолинской области от 19 октября 2018 года № 6 «О переименовании улиц населенных пунктов Абылайханского сельского округа Бурабайского района Акмолинской области», зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 9 ноября 2018 года № 6829 — в селе Акылбай были переименованы все улицы.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района